Alfredo Quaresma (1944-2007) – calciatore portoghese
 Artur Quaresma (1917-2011) – calciatore portoghese, nonno di Ricardo
 Eduardo Quaresma (2002) – calciatore portoghese
 Lecabela Quaresma (1989) – multiplista, ostacolista e triplista saotomense naturalizzata portoghese
 Rhonda Lee Quaresma (1968) – culturista canadese
 Ricardo Quaresma (1983) – calciatore portoghese